LKR может означать:
 LKR — код Шри-Ланкийской рупии по стандарту ISO 4217.
 LKR — код IATA для Lancaster County Airport, Ланкастер, Южная Каролина, США.
 LKR — код ICAO для авиакомпании Laker Airways, Великобритания.
 LKR — автомобильный код Красницкого повята (Люблинское воеводство, Польша).